Южный речной порт.
 Логистический центр РЖД и КАМАЗа «Южный порт» в Печатниках (до 5,6 млн тонн грузов в год, в том числе, для завода Москвич).

Примечания